

Risultati 
 Gare svolte il 12 agosto 2008

Preliminari

Tabellone 

Scherma ai Giochi della XXIX Olimpiade